«Веселі хлоп'ята» — радянська кінокомедія 1934 року
 «Веселі хлоп'ята» — російська комедія 2014 року
 «Веселі хлоп'ята» — радянська молодіжна телепрограма, що виходила з 1979 по 1990 рік
 «Веселі хлоп'ята» — радянський і російський вокально-інструментальний ансамбль